Йеман () или йемэн () — буква эфиопского алфавита геэз, обозначает палатальный аппроксимант.

  የ  — йеман геэз йе
  ዩ  — йеман каэб йу
  ዪ  — йеман салис йи
  ያ  — йеман рабы йа
  ዬ  — йеман хамыс йе
  ይ  — йеман садыс йы (й)
  ዮ  — йеман сабы йо

Литература 
 Учебник амхарского языка. Е. П. Завадская. Москва. 2007

Эфиопское письмо